Сатана (Шайтан, Сатан, Сатанаил) — согласно религиозным представлениям христианства, иудаизма и ислама — злонаправленная духовная личность, главный противник Бога и всех верных ему сил на небесах и на земле.
 Сатана (Южный Парк) — эпизодический персонаж сатирического мультсериала «Южный парк».
 Ракета «Сатана» — советский стратегический ракетный комплекс третьего поколения.

 Фильмы
 

Сата́на
 Сата́на или Шата́на — героиня осетинского нартовского эпоса.
 Сатана, Тура (1938—2011) — американская (японского происхождения) актриса кино и телевидения, ведетта и стриптизёрша.

См. также 
 Церковь Сатаны
 Таинственный доктор Сатана